Johann Nikolaus Forkel (1749-1818), organiste et musicologue allemand
 Meta Forkel-Liebeskind (1765-1853), femme de lettres et traductrice allemande
 Karen Forkel (1970-), athlète allemande